Narendra peut faire référence à :

 Narendra, un village du Karnataka en Inde;
 Narendranath Datta ou Narendra Nath Datta, plus connu sous le nom de Vivekananda, maître spirituel hindou;
 Narendra Modi, homme politique indien;
 Narendra Karmarkar, mathématicien indien, auteur de l'algorithme de Karmarkar;
 Narendra Jadhav, homme politique et économiste indien;
 Narendra Nayak, rationaliste indien;
 L'Université Narendra Dev d'agriculture et de technologie.